Pasáž může být:

 Divadlo Pasáž – divadlo v Třebíči
 pasáž (architektura) – vnitřní průchod domem nebo komplexem budov
 Machoňova pasáž
 Passage T. G. M. – pasáž v Karlových Varech
 Seznam pasáží v Brně
 Seznam pasáží v Paříži
 Seznam pasáží v Praze
 pasáž (část) – část textu, úryvek řeči, fragment hudební skladby
 rychlá řada tónů nebo rozložených akordů obvykle virtuózního charakteru – synonymum pro termín hudební běh nebo hudební chod
 Pasáž (film) – český film z roku 1996
 pasáž (jezdectví) – speciální figura ve španělské jezdecké škole
 pasáž (lékařství) – průchod trávicím traktem, průchodnost trávicího traktu (zejména jícnu a střev)

Související články 
 pasažér
 pasážování (subkultivace) – přenos materiálu na nové kultivační médium

Externí odkazy